Людовик Французский ():

 Людовик Французский (1244—1260) — старший сын и наследник Людовика IX.
 Людовик Французский (1264—1276) — старший сын и наследник Филиппа III.
 Людовик Французский (д’Эврё) (1276—1319) — младший сын Филиппа III, основатель дома Эврё.
 Людовик Французский (Анжуйский) (1339—1384) — 2-й сын короля Иоанна II Доброго.
 Людовик Французский (Орлеанский) (1372—1407) — герцог Орлеанский (с 1392), сын короля Франции Карла V Мудрого.
 Людовик Французский (Гиенский) (1397—1415) — 3-й сын и наследный принц (дофин) французского короля Карла VI Безумного.
 Людовик Французский (Орлеанский) (1549—1550) — герцог Орлеанский, второй сын в семье Генриха II.
 Людовик Великий Дофин Французский ( (1661—1711) — дофин, сын Людовика XIV от Марии-Терезии Испанской.
 Людовик Французский (Бургундский) (1682—1712) — дофин Франции (с 1711), сын Людовика Великого Дофина.
 Людовик Французский (Бургундский) (1751—1761) — герцог Бургундский (с 1751), сын дофина Людовика Фердинанда.
 Людовик Фердинанд Французский (1729—1765) — старший сын Людовика XV и Марии Лещинской.
 Людовик Французский (Ангулемский) (1775—1844) — в 1830 году несколько минут номинально царствовал как Людовик XIX.
 Людовик Жозеф Французский (1781—1789) — сын короля Франции Людовика XVI и Марии Антуанетты Австрийской.
 Людовик XVII Французский (1785—1795) — малолетний наследник французского престола (1789—1792); признан как король Франции Людовик XVII.